

Codici 
 ENZ – codice vettore ICAO di Jota Aviation

Geografia 
 Enz – fiume della Germania